«Беспокойный постоялец» () — польский чёрно-белый художественный фильм, фантастическая комедия  года.

Сюжет 
Несмотря на небольшие трудности семья Пиотровских, наконец, вселяется в новую квартиру. Во временя вечернего просмотра телевидения обнаруживается, что Пиотровские не одни. В квартире находится прозрачное существо, которое подзаряжается электрической энергией. Одни считают, что это какое-то чудо, а другие — что это пришелец-марсианин. Он проникает сквозь стены и никто в квартире не может избавиться от него. Любые попытки решить проблему-бессильны. Наконец предполагаемый марсианин просит, чтобы Пиотровские дали ему подписанную ими справку-подтверждение о его пребывании в служебной командировке на Земле, после чего исчезает.

В ролях 
 Бронислав Павлик — Мариан Пиотровский
 Барбара Краффтувна — Барбара, жена Пиотровского
 Барбара Людвижанка — мать Пиотровского
 Витольд Скарух — работник администрации принимающий старое жительство Пиотровских
 Кристина Химаненко — докладчик в жилищном кооперативе «Кибернетика»
 Зофья Червиньская — «больная», уполномоченная для выдавания ключей в кооперативе «Кибернетика»
 Рышард Петруский — муж «больной»
 Мариан Лонч — водитель товарняка
 Халина Ковальская — актриса в фильме который смотрят Пиотровские
 Влодзимеж Новак — актёр в фильме который смотрят Пиотровские 
 Ядвига Хойнацкая — женщина которая хочет увидеть чудо
 Хелена Грушецкая — женщина которая хочет увидеть чудо
 Ванда Лучицкая — женщина которая хочет увидеть чудо
 Ванда Станиславская-Лёте — соседка Пиотровских
 Людвик Бенуа — страховой агент
 Янина Ярошиньская — председатель комиссии строительных недостатков
 Чеслав Рошковский — член комиссии строительных недостатков
 Зофья Грабиньская — член комиссии строительных недостатков
 Густав Люткевич — электромонтёр из электростанции
 Игнацы Маховский — член комиссии из электростанции
 Збигнев Запасевич — член комиссии из электростанции
 Ян Энглерт — член комиссии из электростанции
 Юзеф Перацкий — священник
 Хенрик Бонк — Казик
 Вацлав Ковальский — начальник Пиотровского
 Иоланта Лёте — сотрудница Пиотровского
 Ежи Моес — Юрек, сотрудник Пиотровского
 Кристина Борович — Крыся, работник отдела кадров
 Эдвард Дзевоньский — руководитель отдела кадров
 Ян Кобушевский — заводской врач
 Адрианна Годлевская — Дзюня, заводская медсестра
 Ядвига Бараньская — секретарша председателя горсовета
 Владислав Ханьча — председатель горсовета
 Ежи Добровольский — работник горсовета
 Богдан Баэр — работник горсовета
 Юзеф Новак — милиционер
 Кароль Штрасбургер — милиционер
 Мечислав Чехович — серьёзный сыщик
 Францишек Печка — улыбающийся сыщик
 Войцех Семион — офицер пожарной команды
 Веслав Голас — комендант пожарной команды
 Цезары Юльский — Ковальский, пожарный
 Мариан Опаня — Пшесека, пожарный
 Кристина Фельдман — уборщица в школе
 Ян Сузин — ведущий «Турнир городов»
 Чеслав Новицкий — телевизионный диктор прогноза погоды
 Ирена Дзедзиц — телевизионная ведущая
 Ян Коциняк — мостильщик
 Людвик Пак — ''мостильщик
 Марек Пивовский и др.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Чёрно-белые фильмы 1970-х годов
Чёрно-белые фильмы Польши
Кинокомедии 1971 года
Кинокомедии Польши
Фантастические комедии
Фантастические фильмы 1971 года
Фантастические фильмы Польши